Robert D. Kaplan (ur. 1952) – amerykański dziennikarz
 Robert S. Kaplan (ur. 1940) – amerykański ekonomista